Ferdinand Laub (1832-1875),  violoniste allemand de Bohême ;
 Jakob Laub (1884-1962), physicien austro-hongrois ;
 Ole Henrik Laub (1937-2019), écrivain danois ;
 Thomas Laub (1852-1927), organiste et compositeur danois.

Autres 
 La Laub, un monument historique situé à Munster (Haut-Rhin).
 Musée de la Laub, un musée situé à Bischwiller (Bas-Rhin).